Box Springs ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Box Springs (Arkansas), im Columbia County
 Box Springs (Georgia), im Talbot County
 Box Springs (Kalifornien), im Riverside County

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Box Springs Mountain, Berg der Box Springs Mountains im Riverside County, Kalifornien